Ru се може односити на:

 Рутенијум
 Русија
 Руски језик
 .ru - највиши интернет домен Русије